Самодуровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Самодуровка — прежнее название села Соколовка в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Самодуровка — деревня в Альшеевском районе Башкортостана.
 Самодуровка — село в Поворинском районе Воронежской области.
 Самодуровка — село в Пителинском районе Рязанской области.
 Самодуровка — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Самодуровка — поселок при станции в Катав-Ивановском районе Челябинской области, в 1968 г. включен в состав села Верх-Катавка.
 Самодуровка — до 1963 года название хутора Донской в Верхнемамонском районе Воронежской области.
 Самодуровка — до 1959 года название села Игишево в Поныровском районе Курской области.
 Самодуровка — до 1952 года название села Инсаровка в Ичалковском районе Мордовии.
 Самодуровка — до 1952 года название села Сосновка в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Самодуровка — до 1958 года название поселка Первомайский в Багаевском районе Ростовской области.
 Самодуровка — до 1966 года название села Солнечное в Михайловском районе Рязанской области.
 Самодуровка — до 1966 года название села Береговое в Путятинском районе Рязанской области.
 Самодуровка — до 1966 года название села Зорино в Ухоловском районе Рязанской области.
 Самодуровка — до 1960 года название села Белогорное в Вольском районе Саратовской области.
Самодуровка — прежнее названиеназвание поселка Новые Ключи в Чаинском районе Томской области.
 Самодуровка — до 1960 года название деревни Сосновка в Николаевском районе Ульяновской области.